Personen
 Charles Reid (1990), Canadees snowboarder
 Clement Reid (1853-1916), Brits geoloog
 Dale Reid (1959), Schots golfer
 Hannah Reid (1989), Britse zangeres van London Grammar
 Harry Reid (1939-2021), Amerikaans politicus
 John Reid (Amerikaans componist) (1946), Amerikaans componist
 John Reid (politicus) (1947), Brits parlementslid, minister en sportbestuurder
 John Reid (rechter) (1968), Nederlands rechter en stripauteur (Fokke & Sukke)
 John Reid (Schots componist) (1721-1807), Schots componist
 Jonny Reid (1983), Nieuw-Zeelands autocoureur
 Kate Reid (1930-1993), Canadees actrice
 Matt Reid (1990), Australisch tennisser
 Melissa Reid (1987), Engels golfer
 Michelle Reid, Engels schrijfster
 Mike Reid (golfer) (1954), Amerikaans golfer
 Patrick Reid (1910-1990), Brits militair en schrijver
 Peter Reid (triatleet) (1969), Canadees atleet
 Peter Reid (voetballer) (1956), Engels voetballer
 Riley Reid (1991), Amerikaans pornoactrice
 Richard Reid (1973), Brits-Jamaicaans terrorist
 Richard Gavin Reid (1879-1980), Canadees politicus
 Robert Reid (navigator) (1966), Brits rallynavigator
 Robert Reid (schilder) (1862-1929), Amerikaans kunstschilder
 Robin Reid (wielrenner) (1975), Nieuw-Zeelands wielrenner
 Ryan Reid (1975), Zuid-Afrikaans golfer
 Sarah Reid (1948), Amerikaans componiste
 Thomas Reid (1710-1796), Schots filosoof
 Tim Reid (1944), Amerikaans acteur
 Todd Reid (1984), Australisch tennisser
 Winston Reid (1988), Nieuw-Zeelands voetballer

 Overig
 La Reid, Belgische deelgemeente 
 Reid (motorfiets), motorfiets ontworpen door Tim Reid

Schotse achternaam